Юрриен Давид Норман Тимбер (; родился 17 июня 2001 года, Утрехт) — нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов. Участник чемпионата Европы 2020 и чемпионата мира 2022 годов.

Клубная карьера 
Тимбер — воспитанник столичного клуба «Аякс». В сентябре 2020 года продлил контракт с клубом до июня 2024 года. 7 марта 2020 года в матче против «Херенвена» он дебютировал в Эредивизи. 2 мая 2021 года в поединке против «Эммена» Юрриен забил свой первый гол за «Аякс». В составе клуба он дважды выиграл чемпионат и завоевал Кубок Нидерландов.

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Нидерландов Тимбер выиграл юношеский чемпионат Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии,  Испании, Англии, Ирландии и Италии. В поединке против итальянцев Юрриен забил гол.

2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Шотландии Тимбер дебютировал за сборную Нидерландов.

В 2021 году Тимбер принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против сборных Украины, Северной Македонии и Чехии.

В 2022 году Тимбер принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он принял участие в матчах против сборных США, Аргентины, Эквадора и Катара.

Личная жизнь 
У Юрриена есть брат-близнец — Квинтен, который является игроком «Утрехта». До февраля 2018 года братья носили фамилию отца — Мадуро, а затем стали использовать фамилию матери — Тимбер.

Достижения 

Клубные

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2020/21

Международные

Нидерланды (до 17)
 Победитель чемпионата Европы до 17 лет: 2018

Статистика выступлений

Клубная карьера

Список матчей за сборную 

Итого: 14 матчей / 0 голов; 8 побед, 5 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам